Soares kan som auktorsförkortning betyda:

 Benedicto Abílio Monteiro Soares
 Ilka Maria Fernandes Soares
 G.G. Soares

Robotskapade auktorsförkortningar